Джей-лига 2007 Дивизион 1 — 15-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги. Сезон начался 3 марта и завершился 1 декабря 2007 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Ависпа Фукуока», «Сересо Осака» и «Киото Санга». Их заменили «Иокогама» и «Касива Рейсол», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Джей-лиге 2 2006, а также «Виссел Кобе», победивший «Ависпа Фукуоку» в стыковых матчах.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

См. также 
 Вторая лига Японии по футболу 2007

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джей-лиги  

Япония
2007
Спорт в Японии в 2007 году